Շ, շ (ша, ) — двадцять третя літера вірменської абетки. 

Позначає звук /ʃ/.

Числове значення — 500. 

В Юнікоді має такі коди: U+0547 для Շ, U+0577 для շ. В інших типах кодування відсутня.